Дубрава () — населённый пункт в общине Бойник Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 17 человек (все сербы).

Примечания 

Населённые пункты Сербии